Марк Туллий ():
 Марк Туллий — государственный деятель эпохи Царского Рима
 Марк Туллий Декула (II век до н. э. — I век до н. э.) — консул 81 года до н. э.
 Марк Туллий Тирон (103 до н. э. — 4 до н. э.) — образованный раб, а позже вольноотпущенник и друг знаменитого Цицерона, написавший биографию своего господина, издавший его речи и письма и составивший сборник изречений
 Марк Туллий Цериал (I век) — консул-суффект 90 года
 Марк Туллий Цицерон (106 до н. э. — 43 до н. э.) — древнеримский политик и философ, блестящий оратор
 Марк Туллий Цицерон Младший (65 до н. э. — после 23 до н. э.) — консул-суффект 30 года до н. э., сын предыдущего